Termin Pirimidinska fosforilaza ima više značenja.

 Uridin fosforilaza, enzim
 Timidin fosforilaza, enzim